CFAP99 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 459 амінокислот, а молекулярна маса — 52 293.

Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки